Эмерсон Феррейра да Роза (; 4 апреля 1976, Пелотас, Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия) — бразильский футболист, полузащитник. Выступал за «Ювентус», «Реал Мадрид», «Милан». Спортивное прозвище — «Пума».

Карьера 
Он сделал себе имя в своей родной Бразилии, играл за «Гремио», где он выиграл два чемпионата штатов, два Кубка Бразилии, один бразильский чемпионат и один Кубок Либертадорес. Затем он отправился в Европу, чтобы играть за немецкий клуб «Байер 04».

21 апреля 2009 года разорвал контракт с «Миланом» по причинам личного характера. Намеревался перейти в бразильский «Гремио», где начинал свою карьеру, но в итоге 26 июля 2009 года подписал контракт с «Сантосом». Однако пребывание Эмерсона в «Сантосе» оказалось недолгим — уже 16 октября того же года в связи с травмой он разорвал контракт с клубом, сыграв за него 6 матчей за 3 месяца

За национальную сборную Эмерсон провёл 73 матча и забил 6 мячей. Принимал участие в чемпионатах мира 1998 и 2006 годов, а победный для бразильцев турнир 2002 года пропустил из-за травмы, полученной за несколько дней до его начала.

Достижения 
Гремио
 Обладатель Кубка Либертадорес: 1995
 Обладатель Кубка Рекопа: 1996
 Чемпион Бразилии в серии «А»: 1996
 Чемпион штата Риу-Гранди-ду-Сул: 1995, 1996
 Обладатель Кубка Бразилии: 1994, 1997
Милан
 Чемпион мира среди клубных команд: 2007
 Победитель Суперкубка УЕФА: 2007
Реал Мадрид
 Чемпион Испании: 2006/07
Рома
 Чемпион Италии: 2000/01
 Обладатель Суперкубка Италии: 2001
Сборная Бразилии
 Участник чемпионатов мира: 1998, 2006
 Вице-чемпион мира: 1998
 Обладатель Кубка Америки: 1999
 Обладатель Кубка конфедераций: 2005

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «ФК Милан»
 
 
 
 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Байер 04»
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Сантос»
Игроки ФК «Ювентус»
Чемпионы Южной Америки по футболу